El Tarra kan syfta på:

Colombia 

 El Tarra (kommun), Norte de Santander, 
 El Tarra (ort), Norte de Santander,